Crassispira haliostrephis är en snäckart. Crassispira haliostrephis ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
haliostrephis